Кутред:

 Кутред — король Кента (798—807), брат Кенвульфа Мерсийского.
 Кутред — король Уэссекса (740—756), родственник (возможно брат) Этеларда.